Puchar Izraela w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – 61. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Izraela zorganizowany przez Izraelski Związek Piłki Siatkowej (איגוד הכדורעף בישראל, IVA). Zainaugurowany został 9 marca 2021 roku.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Brały w nich udział zespoły grające w Premier League z wyjątkiem klubu . We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydowało jedno spotkanie.

Finał odbył się 18 marca 2021 roku w hali sportowej Enerbox w Haderze. Po raz ósmy Puchar Izraela zdobył klub , który w finale pokonał .

System rozgrywek 
Puchar Izraela w sezonie 2020/2021 składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Nie jest rozgrywany mecz o 3. miejsce.

We wszystkich rundach rywalizacja toczy się w systemie pucharowym, a o awansie decyduje jedno spotkanie. W drodze losowania powstają pary ćwierćfinałowe i tworzona jest drabinka turniejowa. Losowanie ma charakter otwarty, tj. każda drużyna może trafić na każdą.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Izraela w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w piłce siatkowej
2021 w Izraelu